Вера Мисита (Приједор, 24. јануар 1906 — Загреб, 25. април 1986) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || -{Lum and Abner Abroad}-  || 
|-
| 1959. || Три Ане  || Професорова сестра Адела
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Натјечај за црну причу ТВ филм || /
|-
| 1960. || Девети круг  || Тетка
|-
| 1960. || Курир Тончи - Труба ТВ филм || /
|-
| 1961. || Мартин у облацима  || Даркова познаница
|-
| 1961. || Царево ново рухо   || Дама 1
|-
| 1961. || Игре на скелама  || Гошћа на вечери
|-
| 1963. || На лицу мјеста ТВ серија || /
|-
| 1964. || Убиство на позорници  ТВ филм || /
|-
| 1969. || Оркестар  ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Брак је увијек рискантна ствар ТВ филм || /
|-
| 1970. || Дружба Пере Квржице  || Начелникова зена (као В. Мишита)
|-
| 1971. || Наше мало мисто ТВ серија || Марјори
|-
| 1972. || Клупа у Јурјевској ТВ серија || /
|-
| 1972. || Дискреција зајамчена ТВ кратки филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1906.
Умрли 1986.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Приједорчани
Хрвати у Босни и Херцеговини